Cinclidae é uma família de aves passeriformes pertencentes à subordem Passeri.

Existem cinco espécies :melro d'água  (Cinclus cinclus)

melro d'água castanho (Cinclus pallasii)

melro-d'água mexicano  (Cinclus mexicanus)

Cinclus schulzii

Cinclus leucocephalus

 http://www.avesdeportugal.info/cincin.html

pescadordeaves.blogspot.com/2016/05/cinclus-cinclus.html

naturlink.pt/article.aspx?menuid=2&cid=6460&bl=1&viewall=true

 https://eol.org/pages/45518883/names

 https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=PT&avibaseid=4E5EB9872F37E3A1

 https://www.biodiversity4all.org/check_lists/7573-Seattle-Check-List

Passerida